Claude Robin peut désigner :
 Claude Robin (né en 1960), un footballeur ;
 Claude Robin (1941-2010), un footballeur ;
 Claude Robin (1918-1998), un chanteur français ;
 Claude Robin, un acteur français.